Новоматвеевка — поселок в Рубцовском районе Алтайского края. Входит в состав Самарского сельсовета.

История 
Основан в 1920 г. В 1928 г. деревня Ново-Матвеевская состояла из 76 хозяйств, основное население — русские. В составе Половинкинского сельсовета Рубцовского района Рубцовского округа Сибирского края. В 1931 г. посёлок Ново-Матвеевский состоял из 85 хозяйств, в составе Половинкинского сельсовета Рубцовского района.

Население

Примечания 

Населённые пункты Рубцовского района